Gerena steht für:

 Gerena (Sevilla), eine Gemeinde in der spanischen Provinz Sevilla

Gerena ist der Familienname folgender Personen:

 Víctor Manuel Gerena (* 1958), US-amerikanischer mutmaßlicher Verbrecher